Chantal Maillard (Brussel·les, 1951) escriptora belga resident a Espanya 
 Gilles o Égide Maillard (Thérouanne, segle XVI), compositor picard 
 Jean Maillard (~1515 – després del 1570), compositor francès del Renaixement 
 Reacció de Maillard, conjunt complex de reaccions químiques que es produeixen entre les proteïnes i els sucres reductors en coure'ls